

Aziende 
 Westwood Studios – azienda statunitense produttrice di videogiochi

Geografia 
 Regno Unito
 Westwood – villaggio nella parrocchia civile di Broadstairs and St Peter's, nel Kent
 Westwood – parrocchia civile del Wiltshire
 Westwood – parrocchia civile del Worcestershire
 Stati Uniti d'America
 Westwood – census-designated place della contea di Lassen, California
 Westwood – distretto di Los Angeles, California
 Westwood Village Memorial Park Cemetery – cimitero di Los Angeles
 Westwood – città della contea di Henry, Iowa
 Westwood – città della contea di Johnson, Kansas
 Westwood – census-designated place della contea di Boyd, Kentucky 
 Westwood – città della contea di Jefferson, Kentucky 
 Westwood – comune della contea di Norfolk, Massachusetts
 Westwood – villaggio della contea di St. Louis, Missouri
 Westwood – borough della contea di Bergen, New Jersey

Persone
 Ashley Westwood – calciatore inglese
 John Obadiah Westwood (1805-1893) – entomologo e archeologo inglese
 John Westwood – chitarrista e voce degli Agnes Strange
 Keiren Westwood – calciatore irlandese
 Vivienne Westwood (1941-2022) – stilista britannica